A Le Centre Technique National Fernand Sastre a Francia labdarúgó-szövetség egyik edzőközpontja a 12-ből. Itt edzenek Île-de-France legjobb korosztályos labdarúgói.

Források 
The Telegraph
Le Monde

Francia labdarúgó-stadionok